Аракуль — топоним в России:

 Аракуль — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.
 Аракуль — озеро в Челябинской области.
 Аракуль — река в Сахалинской области.
 Аракуль — гора в Каслинском районе Челябинской области.

См. также 
 Аракул
 Акакуль